Podsłon – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Podsłon – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora